Pierre Rimbert peut désigner :
 Pierre Rimbert (historien), (1909-1991), était un historien, de son vrai nom Charles Torielli.
 Pierre Rimbert (journaliste), est un journaliste et sociologue français.